Шок ( — поштовх, удар) може означати:

Економіка 
 Економічний шок — несподівана або непередбачувана подія яка впливає на економіку, чи позитивно, чи негативно.

Медицина 
 Електротравма (електрошок) — травма, що виникає при доторканні неізольованих електропроводів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто та швидко закінчуються смертю.
 Контузія (снарядовий шок) — загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної або звукової хвилі, удару об землю або воду і т. ін.), яке не обов'язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин.
 Спінальний шок — порушення діяльності спинного мозку в його повній перерізці чи травміуточніть, які проявляються в негайному паралічі всіх довільних м'язових рухів та втраті чутливості частин тіла.
 Шок (медицина) — сукупність загрозливих ознак у людини й ряду тварин, що їх спричинюють порушення нервової регуляції життєво важливих процесів. Характеризується розладами гемодинаміки, дихання, обміну речовин.

Психологія 
 Емоційний шок — стан пригніченості, розгубленості.
 Культурний шок — стан спантеличення, втрати орієнтації та емоційного збурення, спричинений, коли людина раптово потрапляє в незнайоме їй середовище чи іншу культуру.
 Футурошок — шок майбутнього, психологічна реакція людини або суспільства на стрімкі і радикальні зміни в його оточенні.

Фільми 

 «Шок» — французький кримінальний фільм 1982 року.
 «Шок» — радянський художній фільм 1989 року.

Джерела